

Хоцив — село в гміні Черневіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Хоцив — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства